Sickler ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Sickler (* 1983), US-amerikanische Ruderin
 Don Sickler (* 1944), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent
 Friedrich Sickler (1773–1836), deutscher Gymnasiallehrer und Altertumswissenschaftler
 Johann Volkmar Sickler (1742–1820), deutscher Pomologe und evangelischer Pfarrer